Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de New Haven. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Serhiy Stakhovsky remporte son  en simple face à Denis Istomin. C'est son  sur dur (ext.).
 En double Robert Lindstedt et Horia Tecău remportent le titre face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de New Haven (WTA 2010) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

New Haven
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010